Příjmení Hotový nosí více významných osobností:

 Ferdinand Hotový (1853–1928) – opat kláštera premonstrátů v Nové Říši na Moravě
 Josef Hotový (1904–1975) – český kapelník, skladatel taneční hudby a varhaník
 Zbyněk Hotový (1953–2019) – český fotbalista, útočník, reprezentant Československa